Oberleithner ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Oberleithner (1813–1892), österreichischer Industrieller und Abgeordneter 
 Hans Oberleithner (* 1950), österreichischer Physiologe und Hochschullehrer
 Heinrich von Oberleithner (1851–1920), österreichischer Industrieller und deutschnationaler Politiker
 Karl von Oberleithner (1828–1898), österreichischer Textilindustrieller
 Max von Oberleithner  (1868–1935), österreichischer Jurist, Tuchfabrikant, Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Oberleitner